Il singolare  del Prague Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Horacio Zeballos era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Oleksandr Nedovjesov ha battuto in finale Javier Martí 6–0, 6–1.

Teste di serie

  Andreas Haider-Maurer (Quarti di finale)
  Filippo Volandri (Secondo turno)
  Wayne Odesnik (Primo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (Semifinali)

  Matteo Viola (Secondo turno)
  Daniel Muñoz de la Nava (Primo turno)
  Oleksandr Nedovjesov (Campione)
  Facundo Argüello (Primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Prague Open 2013
ATP Challenger Tour 2013